Алькала-де-ла-Сельва ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гудар-Хаваламбре. Занимает площадь  км². Население — 513 человек (на 2010 год). Расстояние — 45 км до административного центра провинции.

Покровителем города считается святая дева де ла Вега.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ficha de la población
 Castillo

Муниципалитеты Теруэля